Världscupen i skidskytte 2003/2004 avgjordes på nio olika orter runtom i världen. Världsmästerskapen 2004 ingick också i cupen.

Herrar

Resultat

Cuper

Damer

Resultat

Cuper

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Skidskyttesäsongen 2003/2004
Skidskytte
2003/2004